Everybody's Golf (computerspelserie), een reeks computerspellen.
Twee spellen uit deze reeks:
Everybody's Golf (1997), een spel voor de PlayStation
Everybody's Golf (2011), een spel voor de PlayStation Vita
Everybosy's Golf (2017), een spel voor de PlayStation 4.